Giorgi Kartvelichvili (en géorgien : გიორგი ქართველიშვილი ; né en 1827 à Tbilissi et décédé en 1901) est un personnage public, un homme d'affaires et philanthrope géorgien.

Liens externes 

Personnalité géorgienne du XIXe siècle
Naissance en 1827
Naissance à Tbilissi
Naissance dans le gouvernement de Tiflis
Décès en 1901